Adventief (biogeografie), organisme dat buiten zijn gewone leefgebied terechtgekomen is
 Adventief (plant), in een bepaald gebied onbestendige of efemere planten en onopzettelijk ingevoerde, ingeburgerde planten
 Adventief (morfologie), vorming van organen van een plant op een ongebruikelijke plaats
 Parasitaire of adventieve kegel, kegel aan de zijkant van een kegelvulkaan